The Get Weird Tour — третий концертный тур и первый мировой тур британского гёрлз-бенда Little Mix в поддержку их третьего студийного альбома Get Weird (2015). Тур был анонсирован в июле 2015 года. Он начался 16 марта 2016 в Кардиффе и продлится до 27 августа 2016. Тур охватит города Европы, Океании и Азии. В общей сложности будет 59 выступлений в рамках тура.
Таким образом тур стал самым продаваемым за 2016 год.

Предпосылки 
После того, как было продано более 7 миллионов копий альбомов по всему миру и выхода двух синглов, которые заняли первые места в чартах, в мае 2015 года группа представила песню «Black Magic» в качестве лид-сингла с третьего студийного альбома Get Weird. 17 июля 2015 группа объявила о туре в поддержку предстоящего альбома, который должен начаться в марте 2016. Из-за высокого спроса было добавлено 21 дополнительное шоу в Великобритании и Ирландии. В октябре 2015 группа анонсировала концерты в Австралии, что говорило о том, что это будет первым мировым туром группы. В декабре 2015 были анонсированы азиатские даты. В феврале 2016 были анонсированы европейские даты тура. На разогреве в европейской части будут выступать Нейтан Сайкс, Jagmac и Джои Деврайс. В Океании на разогреве выступит Джаи Ваетфорд.

Отзывы критиков 
Группа получила положительные отзывы после первого же концерта в Motorpoint Arena в Кардиффе. Льюис Корнер из Digital Spy оценил тур в пять звёзд и написал следующее: «Для такого крупного зрелища с огромным экраном на сцене и быстрой сменой костюмов у Little Mix полно энергии. <...> Единственная магия (отсылка к песне Black Magic) — в сочетании их поп-блеска и способности выкладываться на сцене по полной. Вероятно, этот тур станет одним из лучших в этом году». Рэйчел Мейнваринг из Wales Online дала туру пять звёзд из пяти, написав: «Эти девушки могут петь, могут танцевать. Всё в их шоу было громким, дерзким и позитивным».

Сет-лист 
Данный сет-лист был представлен на первом концерте в Кардиффе 13 марта 2016.

Акт 1
Intro (содержит элементы «Black Magic»)
«Grown» (содержит элементы песни Snoop Dogg «Drop It Like It’s Hot»  и песни «Bang Bang» певиц Джесси Джей, Арианы Гранде и Ники Минаж.) 
«Hair»
«Change Your Life»
«A.D.I.D.A.S.»
«Wings»

Акт 2
«Lightning»
«DNA» 
"«Secret Love Song (Pt. II)» 
«OMG»
Попурри: «Jump on It» / «Crazy in Love» / «Fester Skank» / «Ring the Alarm» / «Where Are Ü Now» 
«Salute» 
«Little Me»

Акт 3
«Move»
«How Ya Doin'?» / «Hotline Bling»
«I Won't»
«Love Me Like You» 
«Weird People»

Бис
Интерлюдия (содержит элементы «The Beginning») 
«The End» 
 «Black Magic»

Даты концертов

Заметки

Примечания 

Little Mix